Семятыче:

 Семятыче — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Семятыченский повят.
 Семятыче — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Семятыченский повят, Подляское воеводство.